Prasouda kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Prasouda (Thessalien), ö, Thessalien, 
 Prasouda (Euboia), Grekiska fastlandet, 
 Prasouda (Tilos), ö, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 

Robotskapade Greklandförgreningar